Beaume peut faire référence à:

Toponymes

Hydronymes
 La Beaume: rivière de l'Ardèche;
 La Beaume: rivière de la Haute-Loire;
 La cascade de la Beaume: chute d'eau de la Haute-Loire;

Communes
 La Beaume: commune des Hautes-Alpes;

Voir aussi
 Beaumé: commune de l'Aisne;
 La Haute-Beaume: commune des Hautes-Alpes;

Patronymes
 Georges Beaume: journaliste et écrivain français (1861-1940);
 Joseph Beaume: peintre français (1798-1885);
 Freddy Deschaux-Beaume: homme politique français (1942-);

Voir aussi
 Régis Labeaume: homme politique québécois.

Homonymie